Cidadão Quem no Theatro São Pedro é o primeiro e único álbum ao vivo da banda brasileira Cidadão Quem, lançado em 2004, em CD e DVD, pelo selo Antídoto. O álbum foi gravado ao vivo em formato acústico no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, no dia 7 de julho de 2004 e conta com as participações especiais de Mônica Tomassi e Humberto Gessinger.

Faixas

CD 
 Ao Fim de Tudo
 Girassóis
 Música Inédita
 Dia Especial
 Jimi
 Yoko
 Terra de Gigantes (feat. Humberto Gessinger)
 Os Segundos
 Pinhal
 Carona
 Bossa (feat. Mônica Tomasi)
 Por Você
 No Quiero Armas
 A La Recherche
 Um Dia

DVD 
 A La Recherche
 Girassóis
 No Quiero Armas
 Música Inédita
 Bossa (feat. Mônica Tomasi)
 Por Você
 Carona
 Os Segundos
 Terra de Gigantes (feat. Humberto Gessinger)
 Pinhal
 Ao Fim de Tudo
 Jimi
 Yoko
 Dia Especial
 Um Dia

Extras do DVD 
 Faixas bônus: "Ao Fim de Tudo" e "Tchau"
 Videoclipes: "Tchau", "Dia Especial", "Um Dia", "Balanço" e "A La Recherche"
 Um Dia Especial (making of)
 Nóis na Foto (galeria de fotos)
 Rockstória

Formação 
 Duca Leindecker: voz e violão
 Luciano Leindecker: contrabaixo e vocais
 Claudio Mattos: bateria
 Eduardo Bisogno: teclados
 Fernando Peters: violão e bandolim

Álbuns de Cidadão Quem
Álbuns de 2004
Álbuns de rock
Álbuns acústicos